Бельо () — испанские и латиноамериканские топонимы и фамилии.
 Топоним
 Бельо — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Теруэль, в составе автономного сообщества Арагон.
 Бельо — город и муниципалитет в Колумбии в составе департамента Антьокия.
 Пуэбло-Бельо — небольшой город и муниципалитет в колумбийском департамента Сесар.
 Фамилия
 Бельо, Адольфо Рамон (1947—1969) — аргентинский студент, убитый полицейскими в Росарио во время студенческих протестов.
 Бельо, Андрес (1781—1865) — венесуэльский философ, государственный деятель, писатель.
 Бельо, Уолден (чаще Белло; род. 1945) — филиппинский учёный, социолог и политолог.

 Кабрера-Бельо, Рафаэль (род. 1984) — испанский гольфист.
 Куадрадо Бельо, Хуан Гильермо (род. 1988) — колумбийский футболист.
 Медина Бельо, Рамон (род. 1966) — аргентинский футболист.
 Нуньес Бельо, Эктор (1936—2011) — уругвайский футболист и тренер.
 Эдвардс Бельо, Хоакин (1887—1968) — чилийский писатель и журналист.

См. также 
 Белло ()